Международный аэропорт имени Османи (),  — расположен в полутора километрах на северо-запад от города Силхет, Бангладеш, третий по загруженности международный аэропорт страны. Османи является базовым аэропортом национальной авиакомпании Бангладеш Biman Bangladesh Airlines, которая получает свой основной доход с операционной деятельности в данном аэропорту. В Османи также базируются первая частная авиакомпания страны GMG Airlines и другой авиаперевозчик United Airways — первая британо-бангладешская авиакомпания, специализирующаяся на внутренних перевозках. В конце 2007 года в международном аэропорту имени Османи развернула свой хаб ещё одна авиакомпания Бангладеш — Royal Bengal Airline.

История 
Международный аэропорт имени Османи был построен от японской агрессии и введён в эксплуатацию под именем Гражданский аэропорт Силхета, но позднее был переименован в честь героя войны за независимость Бангладеш генерала Османи.

Развитие 
Первоначально аэропорт обслуживал только рейсы национальной авиакомпании Biman Bangladesh Airlines на местном сообщении с Международным аэропортом имени Зиаура. Некоторое время спустя с увеличением пассажирского потока экспатриантов с Великобритании аэропорт был расширен и сертифицирован под приём средних самолётов класса Airbus A310. Работы по реконструкции аэропорта были завершены в октябре 2002 года и аэропорт получил статус международного. Вместе с тем, Османи не в полной мере отвечает принятым требованиям к стандартам международных аэропортов, в частности из-за наличия недостатков в системе посадки самолётов и системе освещения взлётно-посадочной полосы аэропорта.

Первый международный рейс аэропорт принял 3 ноября 2003 года. Самолёт следовал из Кувейта в Дакку с промежуточной посадкой в Абу-Даби, в аэропорту Османи его встречали министр финансов и планирования Сайфур Рахман (Saifur Rahman) и министр гражданской авиации и туризма Мер Мохаммед Насруддин (Mir Mohammad Nasiruddin).

В 2004 году в аэропорту началось расширение взлетно-посадочной полосы и очередная реконструкция аэропорта для его сертификации под приём широкофюзеляжных самолетов. Правительство страны рассмотрело предложение Агентства по торговле и экономическому развитию Соединенных Штатов Америки и приняло соответствующее решение довести аэропорт до уровня мировых стандартов, предъявляемых к международным аэропортам.

Работы начались в 2006 году, весь план включал в себя строительства здания нового пассажирского терминала. В мае 2007 года советник министра иностранных дел информировал журналистов, что работы по правительственному проекту будут закончены в июне 2007 года, однако уложиться в намеченный срок компаниям-подрядчикам не удалось. Все работы по реконструкции пассажирского терминала затянулись до конца 2008 года, в настоящее время терминал предъявлен к сдаче в эксплуатацию соответствующим комиссиям. В связи с отсутствием надлежащей системы выполнения посадки самолётов по приборам аэропорт до сих пор не может принимать самолеты в условиях низкой видимости, которые часто бывают в зимние месяцы.

Авиакомпании и направления полётов 
Несмотря на то, что аэропорт носит название международного, долететь в него можно только из Международного аэропорта Дубая.

Правительство страны не разрешает приземляться в аэропорту самолётам иностранных авиакомпаний, что постоянно приводит к спорам с авиационными властями Великобритании. Лишь в феврале 2008 года правительство разрешило индийской авиакомпании Air India открыть регулярное воздушное сообщение с Бангладеш. Это первый случай выдачи официального разрешения на полёты в страну иностранному авиаперевозчику, однако руководство Air India до сих пор не озвучила каких-либо намерений по открытию рейсов в Международный аэропорт имени Османи.

Авиакомпании, работающие в Османи:
 Biman Bangladesh Airlines — Дакка
 GMG Airlines — Дакка
 Royal Bengal Airline — Дакка
 United Airways — Дакка.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Aviation Safety Network: Sylhet Civil Airport
 
 Live Flight Status

Аэропорты Бангладеш
Аэропорты, названные в честь людей